

Localidades

Harrison (Michigan)
Harrison (Dakota do Sul)
Harrison (Geórgia)
Harrison (Idaho)
Harrison (Montana)
Harrison (Nebraska)
Harrison (Nova Jérsei)
Harrison (Ohio)
Harrison (Tennessee)

Outros
Harrison (Pokémon)

Desambiguação